Por Merlo puede entenderse:

 las siguientes personas:
 Alberto Merlo, músico, compositor y guitarrista argentino;
 Antonio Luis Merlo, militar argentino;
 Carmelo Merlo, esgrimista argentino;
 Enrique Gorriarán Merlo, guerrillero argentino;
 Fernando Merlo, poeta español;
 Giuseppe Merlo, jugador italiano de tenis;
 Hernán Merlo, contrabajista y compositor de jazz argentino;
 Ismael Merlo actor español;
 María Luisa Merlo actriz española (hija de Ismael);
 Michele Merlo, ciclista profesional italiano;
 Luis Martínez de Merlo, poeta y traductor español;
 Luis Merlo, actor español (nieto de Ismael);
 Luis Merlo de la Fuente, gobernador del reino de Chile;
 Omar Merlo, futbolista argentino, nacionalizado chileno;
 Rafael Porlán Merlo, poeta español de la Generación del 27;
 Reinaldo Mostaza Merlo, futbolista y director técnico argentino;
 Vicente Merlo Lillo, indólogo español;
 Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo, poeta español de la Generación del 27.
 Carmen García de Merlo, abogada y enfermera española, mujer trans y activista LGTBI;

 los siguientes lugares o divisiones administrativas:
 el partido de Merlo, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Merlo, ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Merlo, localidad de la Provincia de San Luis, Argentina;

 las siguientes instituciones deportivas:
 Club Social y Deportivo Merlo, club de fútbol argentino de la localidad de Parque General San Martín, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires;
 Club Atlético Argentino de Merlo, club de fútbol argentino de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

 transporte:
 la Estación Merlo, estación del ferrocarril General Sarmiento en Merlo, Buenos Aires, Argentina.
 la Parada Merlo Gómez, estación de la Línea Belgrano Sur en Castelar, Buenos Aires, Argentina.